Kavajë (district), een district in de Albanese prefectuur Tirana
Kavajë (stad), de hoofdstad van dat district

Zie ook 
 KS Besa Kavajë